Tamara Mesíková (ur. 16 lipca 2006 w Bańskiej Bystrzycy) – słowacka skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2022). Rekordzistka Słowacji w długości skoku narciarskiego kobiet.

Skoki narciarskie uprawiali jej ojciec Marián Mesík oraz stryj, Martin Mesík, a jej kuzyn, Ivan Mesík, jest piłkarzem.

Przebieg kariery 
Bez większych sukcesów startowała w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w Ruhpolding. Zdobywała punkty Pucharu Karpat – we wrześniu 2018 była 19. w Râșnovie, a w sierpniu 2019 w tej samej miejscowości zajęła 7. pozycję.

W lipcu 2021 w Kuopio zadebiutowała w FIS Cupie, dwukrotnie punktując (19. i 22. miejsce), a następnie w tej samej miejscowości, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy wzięła udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego, także dwukrotnie zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej (30. i 24. pozycja). Latem 2021 doznała upadku, w którym złamała obojczyk, w wyniku czego przez 2 miesiące nie mogła trenować.

W lutym 2022 w Hinzenbach po raz pierwszy przystąpiła do rywalizacji w Pucharze Świata, jednak dwukrotnie odpadła w kwalifikacjach. W marcu 2022 w Zakopanem wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 25. pozycji w rywalizacji indywidualnej. 13 marca 2022 w Oberhofie zadebiutowała w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 40. miejsce.

Mesíková jest rekordzistką Słowacji w długości skoku narciarskiego kobiet.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słowackie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Bańskiej Bystrzycy
Urodzeni w 2006